Anna di Boemia (1204-1265), duchessa di Slesia, figlia di Ottocaro I di Boemia e di Costanza d'Ungheria, andata sposa nel 1216 a Enrico II il Pio, duca di Slesia
 Anna di Boemia (1290-1313), figlia del re di Boemia Venceslao II e di Guta d'Asburgo; sposò Enrico di Carinzia e Tirolo, al quale non diede figli
 Anna di Boemia (1323-1338), detta anche Anna di Lussemburgo, figlia di Giovanni I di Boemia e di Elisabetta di Boemia, che sposò nel 1330 Ottone IV d'Asburgo
 Anna di Boemia (1366-1394), consorte di Riccardo II d'Inghilterra
 Anna di Boemia e Ungheria o Anna Jagellone, figlia di Ladislao II di Boemia e Ungheria e di Anna di Foix-Candale andata sposa a Ferdinando I, Sacro Romano Imperatore